Municipio de Wellington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wellington (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Wellington (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Wellington (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Wellington (condado de Alpena, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Alpena.
 Municipio de Wellington (condado de Renville, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Wellington (condado de Lorain, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lorain.